Убангийские языки — группа или семья близкородственных языков, распространённых в основном на территории Центральноафриканской Республики. Включаются в состав адамава-убангийской семьи или рассматриваются как самостоятельная семья. Общее число носителей составляет 2-3 млн человек на начало XXI века. Это доминирующая языковая семья на территории ЦАР — к ней же относится и национальный язык страны, санго.

Родство между языками в составе семьи остаётся дискуссионным. В частности, Уильямсон и Бленч (Williamson & Blench, 2000) предлагают следующую схему родства:

Дж. Гринберг (1963) относил малоизученные в ту пору убангийские языки к нигеро-конголезским и помещал их в состав языков адамава под названием «восточные адамава». Позднее они были выделены как отдельная ветвь нигеро-конголезских языков; в частности, их помещали в состав саваннских языков. Димендааль (Dimmendaal, 2008) считает, что в связи с отсутствием убедительных свидетельств в пользу вышеприведенного, убангийские языки, «возможно, представляют собой независимую языковую семью, которую уже не следует включать в состав нигеро-конголезской или иной семьи».

Примечания